Komputer steht für:

 eine eingedeutschte Schreibweise für Computer
 eine englische Elektronikband der 1980er Jahre, siehe Komputer (Band)

Siehe auch: